Waga piórkowa mężczyzn to jedna z jedenastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1976 w Montrealu. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 57 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 18 do 31 lipca w hali Aréna Maurice-Richard. Zwyciężył reprezentant Kuby Ángel Herrera. Część bokserów z państw afrykańskich (i Gujany) oddała walki walkowerem po decyzji ich komitetów olimpijskich o wycofaniu się z igrzysk w proteście przeciwko uczestnictwu w nich reprezentacji Nowej Zelandii.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976